Unterthal ist Ortsname von

 Unterthal (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Herrenstrunden von Bergisch Gladbach
 Unterthal (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterthal (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Unterthal (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Unterthal (Steiermark)

Siehe auch:
 Untertal